Clatterford End (Stanford Rivers) in Stanford Rivers, Epping Forest, Essex
 Clatterford End (Fyfield) in Fyfield, Epping Forest, Essex
 Clatterford End (Chelmsford) in Good Easter, Chelmsford, Essex